L'association GRAC : Groupement régional d'actions cinématographiques
 Le logiciel libre GRAC : GRAmmar Checker
 Groupe des Radio Amateurs Cheminots G.R.A.C.
 GRAC (automobile)

Acronyme